U viši rang, odnosno 1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku se plasirao pobjednik NK Meteor Slakovci, dok su u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku ispali NK Negoslavci.

Tablica

Bilješke 
NK Slavonac Komletinci je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Rusin Mikluševci je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Sloga Borovo je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Polet Donje Novo Selo je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Marinci su kažnjeni oduzimanjem 1 boda
NK Negoslavci su kažnjeni oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2004-05
vukovarsko-srijemska-2-A